Параизу ( — «рай») — топоним.

 Параизу (Каштелу-ди-Пайва) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Параизу (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Параизу (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Параизу (станция) — станция метро в Сан-Паулу.

См. также 
 Параисо